Aslanoğlu est un patronyme turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
aslan est un substantif turc qui signifie « lion » (comme arslan).

, comme Arslan, est également un nom de famille turc. Par métaphore, le mot signifie « homme courageux et vaillant ».

Aslanoğlu est composé de aslan et du suffixe à valeur patronymique turc  qui signifie « fils de », accusatif du mot oğul qui signifie « fils ». Aslanoğlu signifie donc « fils de Aslan » ou « fils du lion » ou « fils de l’homme courageux ».

Patronyme 

 , (1952-2014), homme politique turc ;
  (1913-1980), militaire et homme politique turc ;
  (1988-), footballeur turc ;
  (né au ), architecte et écrivain turc ;
  (1982-), footballeur turc.

Toponyme 
 , quartier du district de Bismil dans la province turque de Diyarbakır.

Voir aussi 
 , patronyme turc de même sens que Aslanoğlu.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc